Cinema e TV
 Edge of Darkness (1943), com Errol Flynn e Ann Sheridan
 Edge of Darkness (2010), com Mel Gibson
 Edge of Darkness (telessérie), produção britânica de ficção científica